Aberdein ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Aberdein (* 1963), südafrikanischer Automobilrennfahrer
 Jonathan Aberdein (* 1998), südafrikanischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Aberdeen (Begriffsklärung)